Рёдигер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Рёдигер, Александер (род. 1985) — бобслеист.
 Рёдигер, Иоганн Кристоф (1704—1765) — певец, скрипач и дирижёр.
 Рёдигер, Эмиль (1801—1874) — востоковед.

См. также 
 Редигер
 Ридигер
 Рюдигер